Grieks handbalteam (mannen)
 Grieks handbalteam (vrouwen)